Tišina může být:

místopisné jméno
 Tišina (Jizerské hory) (873 m) – název skalní skupiny v Jizerských horách
 Tišina (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace v Jizerských horách
 Tišina (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v Plzeňském kraji
 Tišina (rybník) – rybník u Řečan nad Labem v okrese Pardubice
 Občina Tišina – občina ve Slovinsku

jiný význam
 Tišina – báseň ruského básníka Konstantina Balmonta

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno